Emmanuel-Vincent Dubochet (1796-1877), financier et industriel suisse
 Jacques Dubochet (né en 1942), biochimiste suisse
 Jacques-Julien Dubochet (1798-1868), avocat et éditeur suisse
 Jean-Antoine Dubochet (v. 1750- ap. 1834), inventeur français
 Louis Dubochet (1852-1917), homme politique français

Patronyme français
Patronyme suisse